Judit Varga peut désigner :

 Judit Varga (1976-), athlète hongroise spécialiste du demi-fond ; 
 Judit Varga (1977-), joueuse de squash et décoratrice de cinéma hongroise ;
 Judit Varga (1980-), femme politique hongroise.